Светска првенства у рукомету за жене се одржавају од 1957. године. у организацији ИХФ (Међународне рукометне федерације). У почетку су се одржавала у неправилним размацима, који су били од две до шест година, а од 1993. године, одржавају се на сваке две године. Број екипа учесница се мењао од 9 до 24 колико их је било на последњем првенству. У следећој табели дат је преглед свих победника светских првенстава од 1957. до данас.

Преглед досадашњих светских првенстава

Биланс медаља

Учешће на Светском првенству 

На досадашњих 21. светских првенстава у рукомету за жене учествовала је 52 репрезентација. Од тога из Европе 30, Африке 7, Америке 9, Азија/Океанија 6. Само је Румунија учествовала на свим првенствима односно 21 пут.

У следећој табели дат је преглед учествовања свих репрезентација са успехом којег су оствариле па првенству.

Статистика

Највише голова на утакмици

Највише голова по утакмици са 1 продужетком (60 min. + 2×5 min.)

Највише голова на утакмици са 2 продужетка (60 min. + 2×5 min. + 2×5 min.)

Најмање голова на утакмици

Најмање голова на утакмици са 1 продужетком (60 min. + 2×5 min.)

Најмање голова на утакмици са 2 продужетка (60 min. + 2×5 min. + 2×5 min.)

Највећа гол разлика

Екипа са највише датих голова на утакмици

Екипа са најмање примљених голова на утакмици

Спољашње везе 
 ИХФ
 ИХФ - Светско првенство за жене
 Комплетни резултати светских првенстава у рукомету за жене

Светско првенство у рукомету
Светско првенство у рукомету за жене